Doddifoenus wallacei  — вид крупных паразитических наездников из семейства Pteromalidae (Leptofoeninae) отряда перепончатокрылые насекомые.
Встречаются в Юго-восточной Азии: Лаос и Таиланд.

Описание 
Крупнейший представитель всего надсемейства хальцидоидных наездников (Chalcidoidea): длинное и узкое тело достигает 4 см в длину вместе с яйцекладом. Столь длинный яйцеклад отличает их от прочих хальцидоидных наездников (Chalcidoidea), но делает их сходными с ихневмонидами или браконидами. Окраска бронзовая, металлически блестящая (голубоватая и зелёная). Длина собственно тела 17,1—19,6 мм, а вместе с яйцекладом 34,6—41,7 мм. Переднегрудка вытянутая, узкая, напоминает шею. Усики состоят из скапуса, педицеллюса и 11-членикового жгутика (последние три сегмента образуют булаву). Биология неизвестна, собраны с поваленных деревьев в дождевом тропическом лесу (предположительно, паразиты живущих в древесине насекомых).
Вид впервые описан в 2009 году и назван  в честь Альфреда Уоллеса (Dr Alfred Russel Wallace), сооснователя теории эволюции путём естественного отбора
.

Примечания

Литература 
 Krogmann, L., Burks, R. A. (2009). Doddifoenus wallacei, a new giant parasitoid wasp of the subfamily Leptofoeninae (Chalcidoidea: Pteromalidae), with a description of its mesosomal skeletal anatomy and a molecular characterization. — Zootaxa 2194: 21-36. Реферат.

Ссылки 

 eol.org 

Птеромалиды
Животные, описанные в 2009 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей